Глазов, Александр:
 Глазов, Александр (род. 1970) — советский и латвийский футболист.
 Глазов, Александр Никитович (1918—1997) — советский и российский металлург, лауреат Государственной премии РФ.